Odsun může být:
vysídlení
šermířská figura, při níž se provádí základní pohyb vzad